Juliano de Médicis, en italiano: Giuliano de' Medici (Florencia, 12 de marzo de 1479 - Florencia, 17 de marzo de 1516), fue uno de los siete hijos de Lorenzo el Magnífico y su esposa Clarisa Orsini. Para diferenciarlo de su tío Juliano de Médici, asesinado en la conjura de los Pazzi, se le llama Juliano II de Médicis o Juliano de Lorenzo de Médicis.

Biografía 
Nació y falleció en Florencia. Sus hermanos fueron Pedro y Juan, Lucrecia, Magdalena, Luisa y Contessina.

Su hermano mayor Pedro fue gobernante la de República de Florencia después de la muerte de Lorenzo, hasta que la facción republicana expulsó a los Médici en 1494. Juliano se trasladó entonces a Venecia. Después de que la Liga Santa, encabezada por España, expulsara de Italia a las fuerzas francesas que habían apoyado a los republicanos florentinos, la familia Médici quedó restaurada en el poder.

Se casó con Filiberta, una princesa de la Casa de Saboya, en febrero de 1515, en la corte de Francia, gracias a la intercesión de su hermano Juan, ahora papa con el nombre de León X. Con motivo de las celebraciones por el regreso a Roma de la pareja, se ha señalado que dicho pontífice realizó el «enorme dispendio de 150 000 ducados». Entre otros privilegios obtenidos por el favor de su hermano, se cuentan los dominios de Parma, Piacenza y Módena, que sumaban rentas de unos 48 000 ducados anuales. León X también le otorgó el título de Capitán General de la Iglesia que conllevaba un salario mensual de 408 ducados, más un ingreso mensual para uso y disfrute de su esposa de 300 ducados adicionales.

Ese mismo año de 1515 Francisco I de Francia le invistió con el título de duque de Nemours (que recientemente había revertido a la corona francesa de nuevo) para la ocasión. Los franceses parece que estaban también aparentemente preparándolo para el trono de Nápoles (en el que los franceses mantuvieron un interés histórico), cuando Juliano murió prematuramente.

Fue el protector de Leonardo da Vinci en Roma desde 1513 hasta 1516, fecha de la muerte de Juliano; lo alojó en un estudio del Belvedere.

Juliano dejó sólo un hijo ilegítimo, Hipólito de Médicis, que alcanzaría el cardenalato.

Su retrato, pintado en Roma por Rafael (un pintor favorecido por León), muestra el romano Castillo Sant'Angelo detrás de una cortina (una versión de estudio está en el Metropolitan Museum).

La tumba de Juliano en la Capilla de los Médici en la Basílica de San Lorenzo de Florencia, está ornamentada con la Noche y el Día de Miguel Ángel, junto a una estatua de Juliano del mismo escultor. Debido al mismo nombre que comparte con Juliano de Pedro de Médici, su tío, cuya tumba está también en la Capilla Medicea, su tumba a menudo es confundida con la de su tío.

Referencias

Enlaces externos 
 Retrato de Juliano de Lorenzo de Médicis en el Museo Metropolitano de Arte

Príncipes de la casa de Médici del siglo XV
Juliano 02
Príncipes de la casa de Médici del siglo XVI
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Florencia